Ping flood é um ataque de negação de serviço simples no qual o atacante sobrecarrega o sistema vítima com pacotes ICMP Echo Request (pacotes ping). Este ataque apenas é bem sucedido se o atacante possui mais largura de banda que a vítima. Como a vítima tentará responder aos pedidos, irá consumir a sua largura de banda impossibilitando-a responder a pedidos de outros utilizadores.

As únicas maneiras de proteger deste tipo de ataque é limitando o tráfego do ping na sua totalidade ou apenas limitando o tráfego de pacotes ICMP Echo Request com um tamanho menos elevado. O ping flood é chamado mais popularmente de ping da morte.

Ver também 
 Ataque de negação de serviço
 ICMP

Segurança da informação